Gettke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gettke (1841–1912), deutscher Theaterdirektor, Schauspieler und Regisseur, Mitherausgeber des Deutschen Theater-Lexikons
 Josefa Gettke, auch Pippa Gettke (1895–1989), deutsche Stummfilmschauspielerin, Frau von Paul Hörbiger